Ahornberg heißen folgende geographische Objekte:

 Ahornberg (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ahornberg (Immenreuth), Ortsteil der Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ahornberg (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Ahornberg (Wüstung), Wüstung bei Buchbach, einem Ortsteil der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel, Bayern

Berge:
 Obersberg, 1467 m, in den Mürzsteger Alpen bei Schwarzau, Niederösterreich (andere Bezeichnung)
 Ahornberg (Altaussee), auch Ahornsberg, ca. 1170 m, Vorberg des Sandling bei Altaussee (ursprünglicher Salzberg)
 Javorná, 1090 m, im Böhmerwald
 Ahornberg (Erzgebirge), 824 m, bei Seiffen im Osterzgebirge
 Ahornberg (Erzgebirge), 910 m, bei Nejdek (Neudek) im Westerzgebirge
 Ahornberg (Fichtelgebirge), 602 m, bei Kulmain, Landkreis Tirschenreuth
 Ahornberg (Landkreis Günzburg), 523 m, bei Kleinbeuren, Landkreis Günzburg
 Ahornberg (Coburger Land), 362 m, in Coburg

Siehe auch:
 Ahornsberg